SK Peulis is een Belgische voetbalclub uit Peulis. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 8845 en heeft geel en zwart als kleuren.

Geschiedenis 
De club ontstond uit de KWB van Peulis, en speelde aanvankelijk in de KWB-sportfederatie FALOS.

In 1973 werd de club een feitelijke vereniging en men trad in competitie in de vijfde afdeling van de KKSFB (Koninklijke Katholieke Sport Federatie van België). Men eindigde er het eerste seizoen vijfde, maar een jaar later werd men al kampioen en promoveerde men, waarna nog twee promoties na elkaar volgden.

Uiteindelijk maakte men in 1982 de overstap naar de KBVB, waar de club stamnummer 8845 kreeg toegekend. SK Peulis ging er van start op het allerlaagste niveau, in Vierde Provinciale. Daar bleef men de volgende jaren, tot men er in 2001 derde eindigde en met succes een eindronde beslechtte. De club promoveerde zo naar Derde Provinciale. Na een seizoen zakte men echter weer naar Vierde Provinciale, waar men de volgende jaren bleef spelen.

Resultaten

Externe links 
 http://www.skpeulis.be

Peulis
Sport in Putte
Sportvereniging in Antwerpen (provincie)